Spectrovenator ("Caçador fantasma") é um gênero de terópodes abelissaurídeos que viveu no Cretáceo inferior onde hoje é o Brasil. Ele contém uma única espécie, S. ragei, descoberta na Formação Quiricó (Minas Gerais).Os fósseis de S. ragei foram descobertos abaixo do Holótipo de Tapuiasaurus macedoi. Spectrovenator representa o primeiro Abelisauridae do Cretáceo inferior conhecido com um crânio completo.

Descrição 

Conhecido por apenas um indivíduo descrito, o holótipo MZSP-PV 833, Spectrovenator ragei claramente representa um estágio intermediário entre os abelissaurídeos basais do Jurássico, atualmente representados pelo argentino Eoabelisaurus mefi, e os táxons mais derivados do cretáceo superior.

Crânio 
O crânio praticamente completo é uma peculiaridade desse táxon, e tem similaridades com o crânio de Rugops primus, do norte da África, porém mostra certas características plesiomórficas que demostram sua posição um pouco mais basal nas filogenias. Ainda no tópico do crânio, essas características plesiomórficas aparentemente impedem a inserção de uma musculatura muito desenvolvida na mandíbula, fator presente nos abelissaurídeos pós-Cenomaniano, indicando que a força de mordida desse clado se tornou progressivamente mais intensa.

Porte 
O animal não mediria mais que 2,5 metros em vida, indicando que provavelmente era um juvenil. Essa hipótese ainda não foi testada, necessitando de posteriores análises histológicas. Caso esse dinossauro fosse de fato um juvenil, inferências a respeito da sua morte e estilo de vida poderiam ser feitas, já que foi encontrado abaixo do saurópode Tapuiasaurus macedoi, que possivelmente foi a causa de sua morte. O fato de ser juvenil talvez caracterize uma inexperiência em predação, que resultou em sua morte. Vale lembrar que sem estudos científicos, nada pode ser incisivamente dito a respeito da idade do indivíduo.

Classificação e Filogenia 
Na filogenia publicada por Zaher et al (2020) na descrição do táxon, Spectrovenator é encontrado como mais derivado que Eoabelisaurus, porém mais basal que todos os outros gêneros descritos até o momento. Essa posição tem correspondência com sua morfologia e idade.

Na descrição do táxon Kurupi itaata, a análise novamente revelou Spectrovenator como um abelissaurídeo mais derivado que Eoabelisaurus, porém mais basal que todos os outros gêneros, fortalecendo a posição encontrada por Zaher et al (2020). Filogenia por Iori et a l(2021):

Ver também 
 Dinossauros do Brasil
 Taxonomia dos Dinossauros
 Abelisauridae

Abelisauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros do Brasil
Espécies fósseis descritas em 2020